Глубокий Лог — название населённых пунктов сельского типа в России.

 Глубокий Лог — деревня в Усольском районе Иркутской области.
 Глубокий Лог — бывший посёлок в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области, вошедший в состав посёлка Красного.